Бреретон () — многозначный термин.

Фамилия 
 Бреретон, Бен
 Бреретон, Дэн
 Бреретон, Уильям (придворный)